Александр IV Македонский (323—309 гг. до н. э.) — македонский царь, номинально правивший в 316—309 гг. до н. э.
 Александр IV (папа римский) (в миру — Ринальдо Конти; ок. 1185—1261) — папа римский с 1254 до конца жизни.
 Александр IV Злой (ум. 1597) — правитель Мунтении с августа 1592 по сентябрь 1593 годов. Господарь Молдавского княжества.
 Александр IV (царь Имеретии) (груз. ალექსანდრე IV, ум. 1695) — царь Имеретии (1683—1690, 1691—1695).

См. также
 Александр Третий
 Александр Пятый